Deckmasters: Garfield vs. Finkel, o solo Deckmasters, è un set speciale del gioco di carte collezionabili Magic: l'Adunanza, edito da Wizards of the Coast, in vendita in tutto il mondo dal dicembre 2001 ma solo in lingua inglese.

Caratteristiche 
Deckmasters è un cofanetto metallico contenente due mazzi precostruiti da 62 carte ciascuno. Il primo è rosso e verde, costruito da Richard Garfield, il creatore di Magic; il secondo è nero e rosso, creato da Jon Finkel, uno dei più bravi giocatori di Magic di sempre.

In totale il set si compone di 50 differenti carte, stampate a bordo bianco, così ripartite:
 per colore: 9 nere, 12 rosse, 11 verdi, 1 multicolore, 5 incolori, 12 terre.
 per rarità: 19 comuni, 14 non comuni, 8 rare, 9 terre base.
Tutte le carte di questo set sono già state stampate in precedenti espansioni, ed essendo i mazzi predeterminati, la rarità delle singole carte è determinata dalla rarità che avevano quando sono apparse nei precedenti set di espansione del gioco.

Il simbolo dell'espansione è la lettera "D" maiuscola, e si presenta nei consueti tre colori a seconda della rarità: nero per le comuni, argento per le non comuni, e oro per le rare.

Ristampe 

In questo set sono presenti solo carte provenienti dalle espansioni Era Glaciale e Alleanze. Infatti venne chiesto a Garfield e Finkel di costruire ciascuno un mazzo con le carte di queste espansioni con i quali si sarebbero sfidati in un epico duello. Lo scontro avvenne nel gennaio 2002, e Garfield perse due partite su due.

Sei carte di questo set, provenienti dall'espansione Alleanze, sono state stampate in due versioni differenti, che presentano come nell'espansione da cui provengono due immagini diverse, portando così a 56 il numero totale delle carte del set. Le carte in questione sono:
 Bestia da Guerra di Phyrexia
 Sciamano delle Tempeste
 Antichi di Yavimaya
 Tattiche di Guerriglia
 Guardia Scelta di Lim-Dûl
 Demone Illusorio

Quattro carte di questo set sono state stampate in versione olografica:
 Necropotenza
 Lhurgoyf
 Incenerire (presente anche in versione normale)
 Manipolatore Glaciale (presente anche in versione normale)

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

Espansioni di Magic